Brójce (gromada w powiecie łódzkim)
 Brójce (gromada w powiecie międzyrzeckim)

także:

 Brojce (gromada) (powiat gryficki)